Het seizoen 1988/89 van de Nederlandse Eredivisie was het 33ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.

In het voorgaande jaar waren DS '79, AZ en FC Den Haag gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen BV Veendam, MVV en debutant RKC.

PSV werd voor de vierde keer op rij landskampioen. Het was de eerste club in de Eredivisie die dit lukte. BV Veendam, PEC Zwolle '82 en VVV degradeerden naar de Eerste divisie.

Het was de bedoeling om net als in de twee voorgaande seizoenen de competitie af te sluiten met een nacompetitie. Omdat de UEFA weigerde om de winnaar van de nacompetitie toe te laten tot de UEFA Cup, werd in januari 1989 besloten hiervan af te zien. De weigering van de UEFA had te maken met de toestemming die voor twee seizoenen gold en het feit dat FC Groningen, de winnaar van de nacompetitie in 1987/88, in de reguliere competitie elfde was geworden.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Toeschouwers 
 Naar de 306 wedstrijden kwamen totaal 2.189.000 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 7.154 per wedstrijd.

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1988/89